Resistência Popular (Iêmen) — grupos armados criados após o golpe de estado de 2014
Comitês de Resistência Popular — coligação de milícias palestinianas que operam na Faixa de Gaza
Movimento de resistência— conjunto de iniciativas levadas para defender uma causa na luta contra um invasor em um país ocupado
Resistência não violenta
 

Desambiguações de política